4 miejscowości w Polsce: 
 Ząbrowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Stare Pole 
 Ząbrowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława 
 Ząbrowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Gościno
 Ząbrowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Świdwin